Christophe Larroque, né le , est un joueur de rugby à XV qui évolue au poste de deuxième ligne.

Biographie 

Formé à Lombez Samatan, Christophe Larroque évolue jusqu'en 1990 en première division groupe B.
Bien que n'evoluant pas dans l'élite, il est repéré par les sélectionneurs et dispute une rencontre avec l'équipe de France 
A' contre le Pologne où il est associé en deuxième ligne à son compère gersois Jean-François Gourragne.

. Il atteint notamment les quarts de finale du championnat de France avec le club briviste en 1993.

Bibliographie

Liens externes 
 

Joueur français de rugby à XV
Joueur du CA Brive
Deuxième ligne (rugby à XV)
Naissance en novembre 1967